Biston parva är en fjärilsart som beskrevs av John Henry Leech 1897. Biston parva ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
parva